Torre de Juan Abad kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torre de Juan Abad (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Torre de Juan Abad (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar